Don Budge – tennista e allenatore di tennis statunitense
 Ernest Alfred Wallis Budge – egittologo, filologo e orientalista inglese
 Karen Budge – ex sciatrice alpina statunitense
 Ludwig Julius Budge – fisiologo tedesco